Getzing ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Getzing (Trostberg), Ortsteil von Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Getzing (Gemeinde Aichkirchen), Ortschaft der Gemeinde Aichkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Getzing (Gemeinde Andorf), Ortschaft der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Getzing (Gemeinde Arnreit), Ortschaft der Gemeinde Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich